Loden peut désigner :
 une actrice et réalisatrice américaine, Barbara Loden ;
 une série de bande dessinée policière, Léo Loden, et son héros éponyme ;
 un tissu de laine à l'aspect feutré ou plus spécifiquement, par raccourci, un long manteau tyrolien.